Красный Клин — название населённых пунктов в России:

 Красный Клин — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Красный Клин — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красный Клин — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Красный Клин — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Красный Клин — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Красный Клин — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Красный Клин — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Красный Клин — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Красный Клин — деревня в Троснянском районе Орловской области.